

Osoby 
 Friedel Rausch
 Karl Rausch
 Konstantin Rausch

Miejsca 

 Podspady (niem. Rausch, Rauschen, Fluder, węg. Zúgó), osiedle położone u północnych zboczy Tatr Bielskich na Słowacji